Kawamura Takashi est le nom d'un personnage de fiction du manga Prince du tennis.

Description 

Serviable et poli, Kawamura Takashi est l'exemple même de l'ami fidèle. Élève en troisième année, il intègre l'équipe de tennis de Seigaku en seconde année, en même temps que Momoshiro et Kaidoh, après les autres joueurs de la même promotion. Il s'entend bien avec tous et en particulier avec Fuji, avec qui il joue des matchs de double, ainsi que Momoshiro avec qui il partage le même type de jeu.

Cette façade gentille s'effondre dès que Kawamura empoigne une raquette de tennis. Dès lors, il devient un joueur redoutable, plein d'une hargne qui surprend bien des adversaires par sa puissance et sa grogne. Alors, bien que peu soucieux des apparences, il n'en reste pas moins un excellent joueur de tennis, très dévoué à son équipe, au point de sacrifier sa santé lors d'un match contre Hyotei. Il est souvent mis à l'écart dans de nombreuses poules. 
Son objectif devient très vite d'être le meilleur joueur du tournoi, et doit pour cela affronter Ishida Gin, le créateur de la légendaire technique Hadokyou.
Le père de Kawamura, restaurateur, invite souvent les joueurs de Seigaku après leurs victoires. Kawamura avait anciennement fait du karaté, où il avait rencontré Akutsu Jin. Il est l'un des joueurs de Seigaku les plus combattifs, notamment car c'est sa dernière chance de remporter un championnat national. Il a en effet promis à père d'arrêter le tennis après le collège pour apprendre le métier de maître sushi.

Caractéristiques

Coups Spéciaux 
 Burning State : la mentalité de Kawamura change, et ses coups sont plus puissants (apparition : Gyokurin) ;
 Burning Serve : service digne de ce nom pour un joueur aussi féroce (apparition : match contre Ishida/Sakurai) ;
 Hadokyuu : mimique du Flat Shot d'Ishida. A deux mains, le joueur se fatigue moins et peut l'enchaîner plusieurs fois (apparition : match contre Kabaji). Durant ce match, Kawamura et Kabaji, de force égale,  se renvoient mutuellement la balle. Il se fait contrer par Amane Hikaru de Rokkaku ;
 Dash Hadokyuu : la position de Kawamura avant cet Hadokyuu ressemble davantage à un départ de sprint. Puissance améliorée, mais coup utilisable une seule fois par match (apparition : match contre Saeki/Ittsui) ;
 Flying Hadokyuu - anime uniquement : Kawamura est désormais capable d'exécuter ce coup alors qu'il est en l'air... chose qui n'a pas grand intérêt puisque l'anime se termine (apparition : match contre Oishi) ;
 Hadokyuu serve : apparition lors du match contre shitenhouji ;

Adversaires 
 Fudomine : Ishida Tetsu/Sakurai Masara (défaite avec Fuji par forfait) ;
 Saint Rudolph : pas de match ;
 Yamabuki : Nitobe Hinakishi/Kita Hishiouma (défaite avec Fuji) ;
 Hyotei : Kabaji Munehiro (match nul) ;
 Midoriyama : Kongawa Junpei (match non joué) ;
 Jyousei Shounan (pas de match) ;
 Rokkaku : Kurobane Harukaze/Amane "David" Hikaru (victoire avec Momoshiro) ;
 Rikkaidai (pas de match) ;
 Higa : Hirakoba Rin/Chinen Hiroshi (victoire avec Fuji) ;
 Hyotei 2 (pas de match) ;
 Shitenhouji : Ishida Gin (victoire).

Divers 
 Match non officiel : Ootori, match d'entraînement.

Références 

Personnage de Prince du tennis

en:List of The Prince of Tennis characters#Takashi Kawamura